

Ukraina
 Kosmacz – wieś w rejonie bohorodczańskim obwodu iwanofrankiwskiego Ukrainy
 Kosmacz – wieś w rejonie kosowskim obwodu iwanofrankiwskiego Ukrainy